Vị Xuyên (Nam Định), een phường van de stad Nam Định in de provincie Nam Định, Vietnam
 Vị Xuyên (huyện in Hà Giang), een huyện in de provincie Hà Giang, Vietnam.
 Vị Xuyên (thị trấn in Hà Giang), een thị trấn in huyện Vị Xuyên in de provincie Hà Giang, Vietnam.